St. Augustinus steht für:

Personen:

 Augustinus von Canterbury, Erzbischof von Canterbury
 Augustinus von Hippo, christlicher Kirchenlehrer

Orden:

 Augustinerorden, war der vierte große Bettelorden des Spätmittelalters – nach den Franziskanern, Dominikanern und Karmeliten

Kirchen und Klöster:

 Abtei St. Augustinus, ehemalige Abtei in Canterbury
 Augustinuskirche (Schwäbisch Gmünd), evangelische Gemeindekirche in Schwäbisch Gmünd
 Propsteikirche St. Augustinus, katholische Hauptkirche von Gelsenkirchen
 St. Augustinus (Berlin), katholische Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg
 St. Augustinus (Cloppenburg), katholische Kirche in Cloppenburg
 St. Augustinus (Dettelbach), katholische Kirche in Dettelbach
 St. Augustinus (Düsseldorf-Eller), katholische Pfarrgemeinde und Pfarrkirche des Düsseldorfer Stadtteils Eller
 St. Augustinus (Enzklösterle), katholische Kirche in Enzklösterle in Baden-Württemberg
 St. Augustinus (Hameln), eine katholische Kirche in Hameln, der Kreisstadt des Landkreises Hameln-Pyrmont in Niedersachsen
 St. Augustinus (Menden), eine katholische Pfarrkirche in Sankt Augustin-Menden
 St. Augustinus (München-Trudering), katholische Pfarrkirche im Münchner Stadtteil Trudering
 St. Augustinus (Nordhorn), katholische Hauptkirche von Nordhorn

Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Seniorenwohnhäuser, Kindergärten, Schulen:

 St. Augustinus Gelsenkirchen, kirchliche Betriebsgesellschaft der Propsteigemeinde St. Augustinus in Gelsenkirchen
 St. Augustinus Gruppe gGmbH, eine Gründung der Neusser Augustinerinnen und der Neusser Alexianerbrüder
 St. Augustinus-Krankenhaus (Lendersdorf), eines von vier Krankenhäusern in Düren
 St. Augustinus-Schule Hildesheim, eine Schule des Bistums Hildesheim

Siehe auch:
 St. Augustin